Martinsburg kan syfta på:

 Martinsburg, Iowa
 Martinsburg, Missouri
 Martinsburg, New York
 Martinsburg, Pennsylvania
 Martinsburg, West Virginia